Nieuwstraat (Aalst)
Nieuwstraat (Alkmaar)
Nieuwstraat (Almelo)
Nieuwstraat (Baarn)
Nieuwstraat 1 (Baarn)
Nieuwstraat 7 (Baarn)
Nieuwstraat 8 (Baarn)
Nieuwstraat 9 (Baarn)
Nieuwstraat 14 (Baarn)
Nieuwstraat (Breda)
Nieuwstraat (Brugge)
Nieuwstraat (Brussel), winkelpromenade in Brussel, de duurste straat in het Belgische Monopolyspel.
Nieuwstraat (Den Haag)
Nieuwstraat (Deventer)
Nieuwstraat (Dordrecht)
Nieuwstraat (Gemert), in Gemert, Gemert-Bakel, Noord-Brabant, Nederland
Nieuwstraat (Genemuiden)
Nieuwstraat 23, het voormalige Statenlogement
Nieuwestraat (Haarlem), straat in Haarlem
Nieuwstraat (Hengelo), winkelstraat in Hengelo
Nieuwstraat (Hoorn), (winkel)straat in Hoorn
Nieuwstraat (Kerkrade), in Kerkrade, bekend doordat deze over de Duitse grens loopt (en daar Neustraße heet)
Nieuwstraat (Leiden), bij de Hooglandse Kerk in Leiden.
Nieuwstraat (Maastricht), in de binnenstad van Maastricht.
Nieuwstraat (Nijmegen), in de binnenstad van Nijmegen, tot 1944 deel van de Lange Nieuwstraat.
Nieuwstraat (Rotterdam), in Rotterdam vlak achter de Blaak.
 Nieuwstraat (Utrecht), voormalige naam voor de Lange Nieuwstraat in Utrecht, zie onder het kopje Varianten
Nieuwstraat (Venlo), in de binnenstad van Venlo
Nieuwstraat (Wageningen), zijstraat van de Hoogstraat in de binnenstad van Wageningen.
Nieuwstraat (Zaltbommel) in de binnenstad van Zaltbommel

Varianten 
Nieuwe Nieuwstraat, smalle straat in Amsterdam
Kleine Nieuwstraat, smalle straat in Brugge
Hoge Nieuwstraat, in de Zuid-Hollandse stad Dordrecht, ten westen van het centrum
Buiten Nieuwstraat, in het centrum van de Nederlandse stad Kampen
Lange Nieuwstraat (Utrecht), met diverse monumenten in de binnenstad van Utrecht
Korte Nieuwstraat (Utrecht), korte straat in de binnenstad van Utrecht

Straatnaam